Ино́и () — село в Греции. Расположено на высоте 180 метров над уровнем моря, на левом берегу Ладона, на Пелопоннесе, в 20 километрах к северо-востоку от Пиргоса и в 194 километрах к западу от Афин. Входит в общину Илида в периферийной единице Элида в периферии Западная Греция. Население 298 человек по переписи 2011 года. Площадь 10,304 квадратного километра.

Севернее села проходит дорога Амальяс — Ханья-Спартулья ().

История 
Страбон сообщает о древнем городе Эноя (), называемом также Беноя () по дороге в , на правом берегу реки Селлеис (, ныне Ладон), текущей с Фолои. Гомер упоминает его как древний город пеласгов Эфира. Эфира была родиной , дочери Филанта, матери Тлеполема от Геракла. Из Эфиры Филей вывез доспех Мегета. Отсюда происходили смертельные яды.

До 1915 года () село называлось Кулогли ().

Население

Примечания 

Населённые пункты Греции
Элида
Города Древней Греции